district Lesnoj, district in de Russische oblast Tver
 Lesnoj (oblast Sverdlovsk) gesloten stad in de Russische oblast Sverdlovsk
Lesnoj (oblast Kirov), een nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Kirov
Lesnoj (oblast Moskou), een nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Moskou
Lesnoj (oblast Rjazan), een nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Rjazan
Lesnoj (district Giaginski), plaats in het district Giaginski van de Russische autonome deelrepubliek Adygea
Lesnoj (district Krasnogvardejski), plaats in het district Krasnogvardejski van de Russische autonome deelrepubliek Adygea
Lesnoj (kraj Kamtsjatka), een plaats in de Russische kraj Kamtsjatka
Lesnoj (oblast Kaliningrad), een plaats in de Russische oblast Kaliningrad